Chloupek (zdrobnělina slova chlup) může vít víc významů:

příjmení
 Antonín Chloupek (1884–???) – meziválečný poslanec Národního shromáždění a politický vězeň
 Jan Chloupek (1928–2003) – český lingvista
 Rudolf Chloupek (* 1951) – český politik a pedagog, primátor města Jihlavy

jiný význam
 Chloupek – pes z příběhů Harryho Pottera

Česká příjmení